Legio I Germanica
 Legio I Adiutrix
 Legio I Parthica
 Legio I Macriana Liberatrix
 Legio I Italica
 Legio I Minervia